«Цель но́мер оди́н» (; буквальный перевод — «00:30 ночи», военный термин) — американский триллер с элементами боевика, снятый режиссёром и продюсером Кэтрин Бигелоу.

Премьера ленты состоялась 19 декабря 2012 года, в России вышел в прокат на 21 февраля 2013 года. Главную роль в фильме исполнила Джессика Честейн. Картина основана на реальных событиях — ликвидации террориста номер один Усамы бен Ладена. Американская кинопресса крайне положительно приняла новый проект Бигелоу, а на сайте Rotten Tomatoes ещё до официальной премьеры его рейтинг составлял 100 %. Критиками фильм расценивался как один из ключевых претендентов на премию Американской киноакадемии «Оскар».

«Цель номер один» была признана лучшим фильмом года по версии нескольких сообществ кинокритиков со всего США, а на «Золотом глобусе» её выдвинули в четырёх номинациях, в том числе за лучший драматический фильм. На 85-й церемонии вручения премии «Оскар» картина была удостоена пяти номинаций, включая за лучший фильм года. Джессика Честейн за эту актёрскую работу получила премию «Золотой глобус», а также была выдвинута на премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и «Оскар».

Невзирая на скандал со сценами пыток, лента Бигелоу была признана самым высоко оценённым фильмом 2012 года, оставив позади драму Михаэля Ханеке «Любовь».

Сюжет 
Фильм затрагивает хронику событий охоты на самого опасного террориста в мире Усаму бен Ладена. Вступительные кадры демонстрируют шок нации сразу после терактов 11 сентября 2001 года; финал кинокартины снят, по большей части, в стиле ночного видения и от первого лица демонстрирует убийство бен Ладена отрядом SEAL в ночь на 2 мая 2011 г.

Центральная героиня киноленты — Майя (Джессика Честейн) прибывает на Ближний Восток в 2003 году. Она одержима идеей отыскать всех преступников, причастных к теракту в Нью-Йорке. Вскоре начинающий аналитик выходит на след основного курьера бен Ладена по имени Абу Ахмед аль-Кувейти. Потратив пять лет жизни, Майя в итоге выясняет место пребывания неуловимого главаря «Аль-Каиды» — пакистанский городок Абботтабад. Она требует от своего руководства организовать прослушку телефонов в этом городе. Однако 30 декабря 2009 года на лагерь ЦРУ в афганской провинции Хост происходит нападение террориста-смертника: погибает семеро коллег Майи, в том числе и любимая подруга Джессика. Многих оперативников эвакуируют в Штаты.

Наблюдая с помощью разведывательных спутников за жилищем бен Ладена из штаб-квартиры ЦРУ, Майя разрабатывает операцию по его уничтожению. 1 мая 2011 года администрация 44-го президента США наконец-то разрешает провести ночной рейд с авиабазы в Афганистане. Отряд SEAL высаживается с двух вертолётов и штурмуют дом, бен Ладен погибает.

В ролях 

 Джессика Честейн — Майя, аналитик ЦРУ
 Джейсон Кларк — Дэн, начальник развед.отдела
 Реда Катеб — Аммар, заключенный, член Аль-Каиды
 Хомаюн Эршади — Хасан Гул, заключенный, член Аль-Каиды
 Йоав Леви — Абу Фарадж аль-Либи, заключенный, член Аль-Каиды
 Кайл Чендлер — Джозеф Брэдли, глава резидентуры ЦРУ в Пакистане
 Дженнифер Эль — Джессика, старший аналитик
 Гарольд Перрино — Джек, аналитик
 Джесси Коллинз — Дебби, младший аналитик
 Скотт Эдкинс — Джон, оперативник ЦРУ
 Эдгар Рамирес — Ларри, оперативник ЦРУ
 Фарес Фарес — Хаким, переводчик-оперативник ЦРУ
 Марк Стронг — Джордж, новый начальник развед.отдела
 Марк Дюпласс — Стив, координатор спутникового наблюдения
 Стивен Диллейн — Том Донилон, советник 44-го президента США
 Джеймс Гандольфини — Директор ЦРУ Леон Панетта
 Фредрик Лен — «Волк», сотрудник ЦРУ (прототип Майкл Д'Андреа)
 Джоэл Эдгертон — Патрик, командир группы «морских котиков» Крис Прэтт — Джастин, боец подразделения «морских котиков» Тейлор Кинни — Джаред, боец подразделения «морских котиков» Каллэн Мулвей — Сейбр, боец подразделения «морских котиков» Рикки Секхон — Усама бен Ладен Тушар Мехра — Абу Ахмед аль-Кувейти Кристофер Стэнли — адмирал Билл Макрэйвен, руководитель спец.операций Создание 
Бигелоу и Боал приступили к написанию сценария ещё в начале 2000-х, когда бен Ладен, по некоторым данным, скрывался в Тора-Бора. После того, как творческий коллектив Бигелоу-Боал был удостоен «Оскара» за режиссуру и создание сценария к военной драме «Повелитель бури», они решили вернуться к теме войны. Спустя несколько дней после убийства террориста в мае 2011 года проекту был дан «зелёный свет».

Первоначально режиссёр и продюсеры планировали назвать фильм «За Бога и отчизну», но после выпуска тизера его поменяли на «Zero Dark Thirty» («0030» — военный термин для обозначения половины первого ночи). Частичные съёмки проходили в индийском городе Чандигарх, который специально отдекорировали под Лахор и Абботтабад, где и ликвидировали бен Ладена. Во время производства ленты размещение символики Пакистана вызвало недовольства и протесты населения, затруднившие процесс съемок.

Прототипом героини Джессики Честейн стала реальная сотрудница ЦРУ, чьё имя не раскрывается. За участие в операции она была удостоена важнейшей военной награды США.

Как и рассчитывала Бигелоу, сразу же после анонса разработки подобного политического фильма на съёмочную группу обрушился шквал критики. Одним из первых своё мнение высказал член палаты представителей США , задававшийся вопросом: «Была ли допущена Бигелоу к секретным документам?». Режиссёр отделалась брошенным «Без комментариев». Невзирая на это, сценарист Боал признался, что большая часть фильма основана на собственных исследованиях. Позже оппоненты президента Обамы заявили, что представители его администрации лично передали создателям картины секретные данные.

Не принимая во внимание отмашки съёмочной группы, Пентагону фильм показался настолько достоверным, что Министерство обороны США провело специальное расследование с целью выяснить, кто открыл все секреты охоты за бен Ладеном Бигелоу. По его результатам выяснилось, что засекреченную информацию выдал ближайший помощник минобороны США Панетты Майкл Виккерс.

 Саундтрек 

Музыку к картине написал французский композитор Александр Деспла. Тепло принятый критиками саундтрек Деспла выдвигался на несколько кинопремий и наград.

 Критика 
Ещё до назначенной официальной премьеры «Цели номер один» закрытые показы сопровождались публикацией исключительно положительных отзывов. На авторитетном сайте Rotten Tomatoes фильм удерживает рейтинг 93 %, основанный на 170 рецензиях профессиональных критиков. Многие аналитики включили ленту в собственные списки лучших фильмов года.

Обозреватель газеты Variety Питер Дебраж поставил картине высочайшую оценку, похвалив операторскую работу, игру Джессики Честейн, натуралистичное освещение и звуковой дизайн. Постоянный критик журнала Time Ричард Корлисс был покорён лентой Бигелоу, добавив, что даже фаворит журналистов этого года «Операция „Арго“» не сравнится с «Целью».

Рецензенту журнала The Hollywood Reporter Тодду Маккарти «Цель номер один» показалась наиболее впечатляющим фильмом из тех, к которым когда-либо прикладывала руку Бигелоу. Актёрскую работу Честейн он посчитал наиболее убедительной за всю её карьеру. Эрик Кон из Indiewire попросту назвал картину «шедевром о 9/11, которого мы так долго ждали».

Сама Бигелоу неоднократно говорила, что её фильм не для слабонервных. Композитор Александр Деспла, написавший саундтрек к ленте, так отзывался о ней:

Российская критика также тепло встретила картину. Валерий Кузнецов из «Российской газеты» согласился со своими иностранными коллегами, что фильм — главный претендент на «Оскар», но подтвердил мнение Бигелоу, что это кино не для слабонервных.

 Сцены с пытками 
Фильм получил массу как критических, так и положительных отзывов за показ сцен с пытками. По мнению некоторых журналистов, из-за этих эпизодов картина не удостоилась главного «Оскара».

Газета The Guardian назвала фильм «вредной пропагандой», указав на то, что картина «представляет пытки в том свете, в котором их видят сторонники и администраторы ЦРУ, то есть уродливым, грязным делом, необходимым для защиты Америки».

Сенатор США Джон Маккейн, который сам был подвергнут пыткам во время своей военной карьеры во Вьетнаме, сказал, что этот фильм вызвал у него тошноту — «потому что это неправильно». В своей речи в сенате он сказал, что «применения „расширенных методов допросов“ к Халид Шейх Мохаммеду, не только не дали нам информацию о курьере бен Ладена Абу Ахмеде, но и в действительности дали неверную и вводящию в заблуждение информацию». Джон Маккейн, Дайэнн Файнстайн и Карл Левин направили критическое письмо председателю по прокату Sony Pictures Entertainment'' Майклу Литону, заявив: «С выпуском в прокат „Цели номер один“ создатели фильма и ваша продюсерская студия распространяете миф о том, что пытки эффективны. У вас есть социальные и моральные обязательства правильно представлять факты».

Актёр и член Академии кинематографических искусств и наук Дэвид Кленнон сделал заявление, в котором он отказывался голосовать за «Цель номер один» в какой-либо категории премии «Оскар» потому, что фильм пропагандирует пытки. В качестве протестующих против картины выступили и именитые американские актёры Мартин Шин и Эд Аснер.

Журналист Мэтт Тайбби написал: «Настоящая проблема в том, что этот фильм говорит о нас. Когда появились те снимки из Абу-Грейб, как минимум половина Америки ужаснулась. Национальный консенсус (хоть и с небольшим разрывом) показал, что это не то, что мы из себя представляем как люди. Но сейчас, четыре года спустя, выходит „Цель номер один“, и кажется, что наши чувства к ужасам, которые мы сотворили в Абу-Грейб, Гуантанамо и , настолько притупились, что мы можем принять их с условием, что из этого мы получим кассовый фильм».

Министр обороны США Леон Панетта в интервью NBC 3 февраля 2013 года, отвечая на вопрос о фильме «Цель номер один», подтвердил, что при проведении операции по ликвидации главы «Аль-Каиды» были использованы пытки.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
  
  

Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы Кэтрин Бигелоу
Фильмы о терроризме
Фильмы о ЦРУ
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы Annapurna Pictures
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы США 2012 года
Фильмы-технотриллеры